

Населені пункти та їхні частини

 Керштаново — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Керштаново — село в гміні Єзьорани Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Керштаново — осада в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки